Клебань — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Клебань — деревня в Толочинском районе Витебской области.

Украина 
 Клебань — село в Тульчинском районе Винницкой области.